Rotglà i Corberà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rotglá y Corbera, ort, Valencia, Província de València, 
 Rotglà i Corberà (kommun i Spanien), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar